Die Bezeichnung Pink Star steht für:

 Pink Star (Rennpferd), den Kentucky Derby-Sieger von 1907
 Pink Star (Diamant), den größten pinken, geschliffenen Diamanten der Welt